Monsieur l'Enfant et le Cercle des bavards est un roman de Frédérick Tristan paru en 2006.

Résumé 
Un groupe de personnages tente de refaire le monde à force de bavardages tandis qu'un jeune muet les observe. Il s'agit d'une parabole sur le langage dévoyé et l'essai de pureté du poète.

Lien externe 
Fiche du livre sur le site de l'éditeur Fayard

Roman français paru en 2006